Гуйи, или новозеландские скворцы, или серёжковые скворцы , — семейство птиц из отряда воробьинообразных, обитающих в Новой Зеландии.

Певчие птицы длиной 26—38 см с крепкими лапами. Оперение, преимущественно, чёрное и серое. У основания клюва имеются ярко окрашенные выросты кожи, более крупные у самцов. Крылья округлены и очень слабы.

Чашевидное гнездо с неглубоким лотком располагают среди ветвей или в дупле. В кладке обычно 2-4 яйца, имеющие беловатую скорлупу со светло-коричневыми пятнами. Моногамны, живут на определенной территории. Находятся на грани вымирания.

Виды 
В настоящее время в семействе гуй орнитологи насчитывают 3 рода с 5 видами:
 
Кокако, или новозеландский скворец ()
 
 
 Седлоспинная гуйя ()
 )
  
  Разноклювая гуйя ()

Примечания

Ссылки 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biology/731/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Семейство Callaeidae].
 Семейство Callaeidae.

 
Птицы Новой Зеландии
Эндемики Новой Зеландии